Ōtaki steht für folgende geographischen Objekte:

in Neuseeland:

 Ōtaki (Neuseeland), Stadt in der Region Wellington
 Ōtaki Beach, Ort im Distrikt Kapiti Coast, Region Wellington 
 Ōtaki River, Fluss in der Region Wellington

in Japan:
 Ōtaki (Chiba), Stadt in der Präfektur Chiba
 Ōtaki (Hokkaidō), Dorf in der Präfektur Hokkaidō, siehe Date (Hokkaidō) #Geschichte
 Ōtaki (Nagano), Dorf in der Präfektur Nagano
 Ōtaki (Saitama), Dorf in der Präfektur Saitama, siehe Chichibu #Geschichte
 Ōtaki (Han), historisches Lehen mit Sitz in Ōtaki, Chiba

Ōtaki ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Ōtaki (* 1989), japanische Fußballspielerin